Protokoll steht für:

 Protokoll (Niederschrift), Niederschrift, Bericht
 Versuchsprotokoll, Niederschrift über einen wissenschaftlichen Versuch
 Diplomatisches Protokoll, diplomatisches Zeremoniell
 Kommunikationsprotokoll, Regelwerk zum Datenaustausch
 Protokolldatei, siehe Logdatei
 Protokoll (Datenbank), Synchronisationsverfahren, das von Transaktionssystemen verwendet wird
 Protokoll (Diplomatik), einleitende Formeln einer historischen Urkunde
 Protokoll, umgangssprachlich ein Strafmandat im Straßenverkehr, siehe Verwarnung (Recht) 
 Protokoll (IP), Feld im IP-Header
 Protokoll (Völkerrecht), ein völkerrechtlicher Änderungs- oder Zusatzvertrag

Das Protokoll steht für:
 Das Protokoll, Roman von Jean-Marie Gustave Le Clézio (1963)
 Das Protokoll – Mord auf höchster Ebene, belgischer Spielfilm (2016) 

Siehe auch:
 Protocol, US-amerikanische Filmkomödie (1984)